Prestador de serviços logísticos
PSL Research University
Public Suffix List — catálogo de nomes de domínio utilizados como sufixos na Internet
Campeonato Sul-Africano de Futebol — em inglês: Premier Soccer League
Gare Saint-Lazare — estação ferroviária de Paris (Paris Saint-Lazare)

Partidos políticos

Brasil 
Partido Social Liberal
Partido do Solidarismo Libertador

Polónia 
Partido Popular da Polónia — em polaco: Polskie Stronnictwo Ludowe

Desambiguações de siglas